Miejscowości w USA:
 Lamberton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
Gminy w USA:
 Lamberton (ang. Lamberton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood